La Coppa dei Campioni 1972-1973 fu la diciottesima edizione del torneo calcistico. Fu vinto dall', che sconfisse in finale la Juventus, con il risultato di 1-0 a Belgrado.

Con questo terzo successo consecutivo la formazione di Amsterdam ottenne il diritto di tenersi la coppa. Ne fu fabbricata, così, una nuova per la stagione successiva.

Risultati

Tabellone

Primo turno 
 
Trnava 
Vllaznia

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Classifica marcatori 
Classifica dei principali marcatori del torneo:

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1973
 Supercoppa UEFA 1973
 Coppa delle Coppe 1972-1973
 Coppa UEFA 1972-1973

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
Edizioni della Coppa dei Campioni